Топоним

 Казантип — мыс на Керченском полуострове на берегу Азовского моря.
 «Республика КаZантип» — фестиваль танцевальной музыки, изначально проводившийся на мысе.
 Казантип русский — прежнее название села Мысового в Ленинском районе Крыма.
 Казантип татарский — прежнее название включённого в состав Мысового села Афанасьево в Ленинском районе Крыма.
 Казантип-Коса — прежнее название включённого в состав Мысового села Рыбное в Ленинском районе Крыма.

См. также